In der Ägyptologie bezeichnen die Dekanlisten A1 jene Diagonalsternuhren, die im Gegensatz zu den Dekanlisten A2 mit dem Dekan Temat-heret beginnen. Die Dekanlisten A1 sind auf 10 Särgen der 11. und 12. Dynastie belegt, wobei die Särge aus Asyut, Theben, Gebelein und Assuan stammen.

Die Verbreitung dieses Dekanlistentyps erfolgte wohl von Asyut ausgehend, da nur in Oberägypten und Asyut gleichfalls die seltene Einleitungsform einer bestimmten Opferformel in den entsprechenden Särgen vorhanden war.

Rekonstruktion der A1-Dekane

Siehe auch 
 Diagonalsternuhr EA47605
 Dekanlisten C
 Sarg des Heni

Literatur 
 Jochem Kahl: Siut-Theben: Zur Wertschätzung von Traditionen im Alten Ägypten. Brill, Leiden 1999, ISBN 90-04-11441-6

Astronomie im Alten Ägypten
Altägyptischer Totenkult